José Gonçalves, mais conhecido como Zé da Zilda (Rio de Janeiro,  - Rio de Janeiro, ), foi um cantor e compositor brasileiro.

Ligações externas 
 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)